Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! (Enigma) - album van Enigma
 Le roi est mort, vive le roi! - Zie De koning is dood, lang leve de koning!